Strasburg, Strassburg (Straßburg) eller Strasbourg kan syfta på:

Personer
Gottfrid från Strassburg (–1215), tysk poet
 Ulrich von Strassburg (medeltid), tysk teolog från Strasbourg
 Johann Georg Strasburg (1621–1681), tysk medicinare
 Stephen Strasburg (född 1988), amerikansk basebollspelare

Geografi

Frankrike 

 Strasbourg, stad. departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Kanada 

 Strasbourg, Saskatchewan – ort

Polen 

 Nietkowice, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat zielonogórski, 
 Strasburg in Westpreussen – tyska namnet på en stad i norra Polen, se Brodnica

Rumänien 

 Aiud, kommunhuvudort, Alba, Municipiul Aiud,

Tyskland 

 Strasburg (Uckermark) – en amtsfri stad i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern

USA
 Strasburg, North Dakota – en ort

Österrike 

 Straßburg (kommun i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 
 Slottet Strassburg – ett slott i staden

Övrigt
 Strasbourgs katolska ärkestift –  ett katolskt ärkestift tillhörande katolska kyrkan i Frankrike
 4690 Strasbourg –  en asteroid

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar